Ein Hofkalender ist ein Verzeichnis eines Hofstaates mit kalendarischen Angaben.

Geschichte 
Seit dem Mittelalter gab es schriftliche Verzeichnisse der Hofordnung mit allen Mitgliedern des Hofstaates.

Im 18. Jahrhundert erschienen in einigen Fürstentümern Hofkalender. Diese enthielten eine ausführliche Darstellung des herrschenden Hauses und des Hofstaates, sowie kalendarische Angaben über das laufende und das vorherige Jahr.
Seit dem 19. Jahrhundert wurden daraus meist Staatskalender, Staatshandbücher oder Hofhandbücher mit ausführlicheren Angaben zu weiteren Behörden des Landes.

Einige Hofkalender 
 Deutsche Territorien
 Gothaischer Hofkalender, genealogischer Kalender von Justus Perthes
 Kurkölnischer Hofkalender, 18. Jahrhundert
 Kurmainzischer Hof- und Staats-Kalender

 Österreich
 Österreichisch-Kaiserlicher Hof-Kalender, 1806–1852, dann Handbuch für den österreichischen (?...) Hof
 Salzburgischer Hofkalender, 18. Jahrhundert, dann Salzburgischer (...) Schematismus

Weblinks 
 Hof- und Adresskalender geistlicher Territorien des 18. Jhs.

Einzelnachweise 

Handbuch